Освин:
 Освин — король Дейры, правил в 644 — 651 годах;
 Освин — сын Этельреда, который был сыном Эрменреда, короля Кентского.